Milejów heißen folgende Orte in Polen:

 Milejów (Powiat Łęczyński), Dorf und Gemeindesitz im Powiat Łęczyński der Woiwodschaft Lublin, siehe Gmina Milejów
 Milejów (Kawęczyn), Dorf im Powiat Turecki der Woiwodschaft Großpolen, siehe Gmina Kawęczyn
 Milejów (Ostrówek) (dt. Meilendorf), Dorf im Powiat Wieluński der Woiwodschaft Łódź, siehe Ostrówek (Powiat Wieluński)
 Milejów (Rozprza), Dorf im Powiat Piotrkowski der Woiwodschaft Łódź, siehe Rozprza